

Плантерсвілл — місто, штат Міссісіпі
 Плантерсвілл — місто, штат Техас